Hidžáz může být:
 Hidžáz – tradiční region v Saúdské Arábii
 Království Hidžázu a Nadždu – historické království na Arabském poloostrově
 Hidžáz (pohoří), džabal Hidžáz – pohoří v severní části Saravátu